Aga Zaryan – cantante polacca
 Vahram Zaryan – mimo contemporaneo francese